Жак Дер Мегредичян (Jacques Der Megreditchian, род. 22 октября 1959) — российско-французский . С 2004 по 2011 Председатель Совета директоров РТС.

Биография 
Имеет армянское происхождение. Закончил Европейский институт бизнеса (1984) и Французский центр финансового анализа (1987).

В 1985—1996 годах работал в , был генеральным директором отделения в Брюсселе и главный представителем в России.

В 1996—2000 годах Заместитель генерального директора московского отделения банка Societe Generale. Главный исполнительный директор по управлению бизнесом компании Тройка Диалог, с 2006 года Жак — член Совета директоров Национальной ассоциации участников фондового рынка (НАУФОР).

5 сентября 2011 года уволился из компании Тройка Диалог.

На ноябрь 2021 года Председатель Совета директоров СПБ Биржи.

Примечания

Ссылки 
 Биография, Финам
 
 Досье от «Форбс»

Деятели экономики